Polskie Stronnictwo Demokratyczne (1861–1918) – polska partia polityczna
 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (1939–1945) – polskie konspiracyjne ugrupowanie polityczne
 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (od 2013) – polska partia polityczna założona przez byłych działaczy SD